M89 peut désigner :
 M89, une galaxie elliptique de la constellation de la vierge ;
 Autres maladies osseuses, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres